Стадня — название населённых пунктов:

Украина 
 Стадня — село в Золочевском районе Львовской области.
 Стадня — село в Лубенском районе Полтавской области.